Ідентичність (філософія)
 Ідентичність (психологія)
 Культурна ідентичність
 Національна ідентичність
 Гендерна ідентичність
 Цифрова ідентичність

Посилання